Bor oksid se može odnositi na:

Bor trioksid (B2O3) - najzastupljenija forma
Bor monoksid (B2O)
Bor suboksid (B6O)